CDK má více významů:

 CDK – Centrum pro studium demokracie a kultury
 Cdk – cyklin-dependentní kináza